Кожуар је насеље у Србији у општини Уб у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 654 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Кожуар живи 560 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,1 година (41,4 код мушкараца и 44,8 код жена). У насељу има 227 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,12.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Убу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији